Koira Tagui steht für:

 Koira Tagui (Fabidji), Weiler in der Gemeinde Fabidji in Niger
 Koira Tagui (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger